Nyamikungu kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyamikungu (vattendrag i Rutana), 
 Nyamikungu (vattendrag i Ruyigi), 

Robotskapade Burundiförgreningar